Maceira (Fornos de Algodres), een plaats in de Portugese gemeente Fornos de Algodres
 Maceira (Leiria), een plaats in de Portugese gemeente Leiria
 Maceira (Torres Vedras), een plaats in de Portugese gemeente Torres Vedras